Большое Никольское — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Никольское — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Большое Никольское — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Большое Никольское — село в Бондарском районе Тамбовской области.